Fernand Danhaive (1888-1935), un historien belge ;
 Louise-Marie Danhaive (1923-1978), une auteur, dramaturge, poète et journaliste belge.